Aggabodhi I, rei d'Anuradhapura, 564 a 598
 Aggabodhi II, rei d'Anuradhapura, 598 a 608
 Aggabodhi III, rei d'Anuradhapura, 623 i 624 a 640
 Aggabodhi IV, rei d'Anuradhapura, 673 a 689
 Aggabodhi V, rei d'Anuradhapura, 726 a 732
 Aggabodhi VI, rei d'Anuradhapura, 741 a 781
 Aggabodhi VII, rei a Polonnaruwa, 781 a 787
 Aggabodhi VIII, rei d'Anuradhapura, 816 a 827
 Aggabodhi IX, rei d'Anuradhapura, 843 a 846